Schloss Seebarn steht für:

 Schloss Seebarn am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Schloss Seebarn (Harmannsdorf), Bezirk Korneuburg, Niederösterreich